A prágai 95-ös jelzésű villamos a Vozovna Kobylisy és az Ústřední dílny Dopravního podniku között közlekedik éjszaka, többnyire a nappali 3-as, 24-es és 5-ös villamosok útvonalán.

Története 

2017. április 28-áig 55-ös jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
| Vozovna Kobylisyvégállomás
|66
|rowspan=2 align=left|
|-
|0
| Vozovna Kobylisy
|∫
|-
|1
| Líbeznická
|64
|align=left|
|-
|2
| Březiněveská
|63
|align=left|
|-
|3
| Kobylisy
|62
|align=left|
|-
|5
| Ke Stírce
|61
|align=left|
|-
|6
|Okrouhlická
|60
|align=left|
|-
|7
|Vychovatelna
|59
|align=left|
|-
|8
|Bulovka
|57
|align=left|
|-
|9
|Vosmíkových
|56
|
|-
|10
| U Kříže
|55
|align=left|
|-
|11
| Stejskalova
|54
|align=left|
|-
|12
| Divadlo pod Palmovkou
|∫
|align=left|
|-
|13
| Palmovka
|53
|align=left|
|-
|15
| Krejcárek
|50
|align=left|
|-
|17
| Biskupcova
|48
|align=left|
|-
|18
| Nákladové nádraží Žižkov
|47
|rowspan=2 align=left|
|-
|19
| Nákladové nádraží Žižkov
|46
|-
|20
| Olšanská
|45
|
|-
|21
| Olšanské náměstí
|44
|align=left|
|-
|22
| Lipanská
|43
|align=left|
|-
|24
| Husinecká
|42
|align=left|
|-
|26
| Hlavní nádraží
|40
|align=left|
|-
|27
| Jindřišská
|38
|align=left|
|-
|29
| Václavské náměstí
|37
|align=left|
|-
|30
| Vodičkova
|35
|align=left|
|-
|31
| Lazarská
|28
|align=left|
|-
|∫
| Novoměstská radnice
|27
|align=left|
|-
|39
| Karlovo náměstí
|26
|align=left|
|-
|41
| Moráň
|∫
|align=left|
|-
|42
| Botanická zahrada
|25
|align=left|
|-
|43
| Albertov
|24
|align=left|
|-
|44
| Ostrčilovo náměstí
|23
|align=left|
|-
|45
| Svatoplukova
|22
|align=left|
|-
|46
| Divadlo Na Fidlovačce
|21
|align=left|
|-
|48
| Otakarova
|19
|align=left|
|-
|50
| Nádraží Vršovice
|18
|
|-
|51
| Bohemians
|17
|
|-
|52
| Koh-i-noor
|14
|align=left|
|-
|54
| Slavia
|12
|align=left|
|-
|55
| Kubánské náměstí
|11
|align=left|
|-
|57
| Průběžná
|10
|align=left|
|-
|59
| Strašnická
|9
|align=left|
|-
|∫
| Nad Primaskou
|8
|align=left|
|-
|60
| Vozovna Strašnice
|∫
|align=left|
|-
|61
| Vinice
|∫
|align=left|
|-
|62
| Solidarita
|6
|
|-
|63
| Zborov - Strašnické divadlo
|5
|
|-
|64
| Nové Strašnice
|4
|
|-
|65
| Černokostelecká
|3
|align=left|
|-
|66
| Depo Hostivař
|2
|align=left|
|-
|67
| Malešická továrna
|1
|align=left|
|-
|68
| Na Homoli
|1
|align=left|
|-
| 69
| Ústřední dílny DPvégállomás
|0
|
|}

Jegyzetek

Források
A DPP honlapja 

Prága villamosvonalai